Влади́мир Ершо́в:
 
 Ершов, Владимир Алексеевич (1923—1997) — Герой Советского Союза.
 
 Ершов, Владимир Данилович (1949—2018) — советский и российский поэт.
 
 Ершов, Владимир Львович (1896—1964) — российский актёр, народный артист СССР.
 Ершов, Владимир Семёнович (1928-2010) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Ершов, Владимир Степанович (1904—1988) — советский паразитолог, академик ВАСХНИЛ.